Vestre Ringvej er navnet på ringveje i en række danske byer.

 Vestre Ringvej (Bjerringbro)
 Vestre Ringvej (Borup)
 Vestre Ringvej (Fredericia)
 Vestre Ringvej (Grindsted)
 Vestre Ringvej (Hadsten)
 Vestre Ringvej (Haslev)
 Vestre Ringvej (Hedensted)
 Vestre Ringvej (Næstved)
 Vestre Ringvej (Ringkøbing)
 Vestre Ringvej (Silkeborg)
 Vestre Ringvej (Viborg)
 Vestre Ringvej (Vrå)